Architecture
 La tour Eiffel, monument parisien de Gustave Eiffel, inaugurée en 1889.
 Pont de la tour Eiffel, pont situé à Gatineau, dans le secteur de Hull au Québec.

Littérature
 La Tour Eiffel, nouvelle de Dino Buzzati, publiée en 1966.

Arts visuels
 Tour Eiffel, tableau de Robert Delaunay, peint en 1911 et conservé au musée Solomon R. Guggenheim.
 Tour Eiffel, tableau de Robert Delaunay, peint en 1926 et conservé au musée d'Art moderne de la ville de Paris.
 La Tour Eiffel, tableau de Robert Delaunay, peint en 1926 et conservé au musée national d'Art moderne.